Le Tournoi de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute du  au .

Faits marquants 
 En simple, quatre joueuses sont exemptées de premier tour. Il s'agit des demi-finalistes du tournoi de Wuhan qui a lieu la semaine précédente.
 Caroline Wozniacki et Agnieszka Radwańska s'affrontent pour la troisième fois en moins de quinze jours, après leur demi-finale à Tokyo et leur huitième de finale à Wuhan. Avantage à la Polonaise, qui remporte une deuxième victoire consécutive.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2016 de la WTA
 Tournoi de tennis de Chine (ATP 2016) (tournoi masculin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2016
Pékin
Tennis en Chine en 2016
Tennis en octobre 2016